Артемизия е името на три анатолийски владетелки, често бъркани една с друга:

 Артемизия I, дъщеря на Лигдамис I от Кария, тиран на Халикарнас през 5 век пр.н.е., а впоследствие и царица на Кария в периода 480-470 г. пр.н.е., която като съюзница на Ксеркс I участва в битката при Саламин;
 Артемизия II, съпруга на Писиндел, а впоследствие и царица на Халикарнас в Кария в периода 450-430 г. пр.н.е.;
 Артемизия III, съпруга и сестра на цар Мавзол II от Кария, сатрап на Кария в периода 353/2-343 г. пр.н.е.

Това е също и:

 първото име на италианския художник Артемизия Джентилески;
 Артемизия, род растения, който включва пелин;
 Артемизия, Закинтос, община Закинтос, Гърция.

Вижте също 
 Битка при Артемизия